Farmaceutische industrie
 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), een handelsgroep
 Big Pharma-complottheorie
 Big Pharma (computerspel)